Lisa Dahlkvist (née en 1987), footballeuse internationale suédoise.
 Sven Dahlkvist (né en 1955), footballeur international suédois.

Homonymie de patronyme